Армянское кладбище:

 Армянское кладбище — кладбище в Кишинёве.
 Армянское кладбище — кладбище в Москве.
 Армянское кладбище — кладбище в Ростове-на-Дону.
 Армянское кладбище — кладбище в Санкт-Петербурге.
 Армянское кладбище — кладбище в Хайдарабаде, Индия.